grote halmkruiper
 kleine roodpoothalmkruiper
 roodpoothalmkruiper